

Geografia
 Cheetham – quartiere e distretto elettorale di Manchester, Inghilterra

Persone
 Alfred Cheetham – esploratore, marinaio e militare britannico
 Francis Cheetham – scrittore britannico
 Jason Luís Cheetham, noto come Jason Kay – musicista e cantante britannico
 Roy Cheetham – calciatore inglese